Leon Spinks, un boxeur américain  (1953-2021).
 Michael Spinks, un boxeur Américain (1956 -).
 Terence Spinks (1938-2012), un boxeur anglais.

Voir aussi
 , page d'homonymie.

Patronyme anglais